Lothrop:
 New Lothrop, een plaats in de Amerikaanse staat Michigan

Achternaam 
 John Lothrop Motley